L'édition 2006 du tournoi de Valence s'est déroulée du 10 au  et a été jouée sur terre battue.

Faits marquants 
 Nicolás Almagro remporte le tournoi en simple en battant Gilles Simon en finale. Il remporte son premier titre ATP en simple alors qu'il avait dû passer par les qualifications.
 En double, David Škoch et Tomáš Zíb s'imposent en finale face à Lukáš Dlouhý et Pavel Vízner. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Valence

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2006
Valence
Sport en Espagne en 2006
Tennis en avril 2006